KHD steht für:

 KHD Humboldt Wedag International AG, eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Köln
 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, ein früherer Maschinenhersteller und heutiger Motorenhersteller, der heute Deutz AG heißt
 Katastrophenhilfsdienst, ein Dienst der österreichischen Feuerwehr
 Kärntner Heimatdienst
 Luftreederei Karl Herfurtner Düsseldorf, siehe Transavia Flug

KHD